Motociklistična Velika nagrada Nizozemske 1990 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 30. junija 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990